Назавжди втрачені пам'ятники Ковеля:

Історія Ковельського району
Колишні пам'ятники